

Linguistique 
 Sigma,  de l'alphabet grec (majuscule , minuscule  ou )
 σ, symbole technique de la syllabe

Codes et sigles 
 SIGMA (Station internationale de géobotanique méditerranéenne et alpine), station et école de phytosociologie, fondatrice de l'école zuricho-montpelliéraine.

Culture 
 Sigma, festival culturel bordelais (1965-1996) créé par Roger Lafosse (1927-2011).

Enseignement 
 SIGMA Clermont, une école d'ingénieurs française située à Aubière.

Géographie 
 Plan Sigma, programme de rehaussement des digues de l'Escaut en Belgique
 Sigma, Comté de Lee, États-Unis 
 Sigma, municipalité de Cápiz aux Philippines
 Sigma (Philippines)

Jeu vidéo 
 Sigma, personnage central du jeu video Virtue's last reward
 Sigma est l'un des héros du jeu vidéo Overwatch
 Sigma est l'antagoniste principal du premier opus du jeu vidéo Mega Man X.
 Sigma Team est une société de développement de jeux vidéo russe.

Littérature 
 Sigma, roman de Julia Deck (2017)

Manga 
 Personnages de Dragon Quest : La Quête de Daï#Sigma, personnage du manga Fly

Mobilier 
 Sigma, lit de banquet romain antique

Musique 
 Sigma est un duo britannique de drum and bass.

Organisations 
 Sigma Corporation, fabricant japonais d'appareils photographiques et d'objectifs
 Sigma-Aldrich, société spécialisée dans les produits chimiques
 Sigma Sport, fabricant allemand d'équipements de sport, principalement électroniques
 Sigma, société industrielle générale de mécanique appliquée
 Sigma, société marocaine spécialisée dans la réalisation de films publicitaires et institutionnels, ainsi que dans la production cinématographique et télévisuelle
 Sigma, union de coopératives agricoles française (qui fusionnera en 2001 pour devenir InVivo)
 6 Sigma est une marque déposée par Motorola, regroupant un ensemble de règles et de méthodes destinées à améliorer la qualité de production industrielle. Les concepts du 6 Sigma sont très utilisés dans le Lean Manufacturing.
 Sigma2 (pour "Somme des compétences en matière du paramètre extérieur") est une Commission de l'Association aéronautique et astronautique de France, qui étudie des phénomènes aéronautiques non identifiés.

Photographie 
 Sigma Corporation Sigma, fabricant japonais d'appareils et d'objectifs photographiques.

Sciences

Astronomie 
 Sigma, désignation habituelle de la  brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer :

Biologie 
 Facteur σ, facteur d'activation induisant une réponse à différents stress par un ensemble de modifications du métabolisme des cellules. Ils sont impliqués dans certaines antibiorésistances et formation de biofilms.
 L'Eugraphe sigma, un papillon de nuit de la famille des noctuidés.

Chimie 
 Liaison σ, liaison covalente simple obtenue par recouvrement d'orbitales s, s hybridées, pz et dz².

Mathématiques 
 Σ est le symbole de la somme,
 Σn, formules faisant partie de la hiérarchie arithmétique en calculabilité et débutant par un « il existe »
 , classes de la hiérarchie polynomiale en théorie de la complexité
 σ, écart type (exploité en sciences physiques pour estimer un degré de significativité d'une loi scientifique énoncée)
 σ, permutation
 σ, fonction somme des diviseurs d'un entier naturel non nul ; σk est la fonction somme des puissances k-ièmes des diviseurs.

Physique 
 Constantes :
 σ, constante de Stefan-Boltzmann reliant l'émittance et la température
 σ, constante d'écran

 Symboles :
 Σ, section efficace macroscopique
 σ, conductivité électrique
 σ, contrainte normale mécanique
 σ, nombre d'onde
 σ, moment cinétique (on trouve aussi la notation L)
 σ, section efficace microscopique en physique nucléaire
 σ, ancien symbole pour la microseconde
 « n σ », évaluation de la signification (en nombre d'écarts types) d'une expérimentation scientifique. Le nombre n précédent le sigma permettant d'évaluer l'incertitude.
 on parle ainsi de 3-sigma, mais la signification exigée varie selon la science abordée (sciences sociales, physique, des particules, ...)

Télévision 
 Σ, nom d'un Ood dans la série télévisée Doctor Who

Véhicules 
  fut une marque française d'automobiles, fondée en 1913 et disparue en 1928, connue en particulier pour avoir construit une torpédo spéciale pour Guynemer en 1916.
 Chrysler Sigma, version australienne de l'automobile Mitsubishi Galant 
 Ferrari Sigma, projet de Formule 1
 Classe Sigma (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach), classe de corvettes modulaires et furtives fabriquées par Schelde

Notes et références